Highgate bezeichnet mehrere Orte:

 Highgate (Jamaika) eine Stadt in Jamaika
 Highgate (Vermont) eine Stadt in den Vereinigten Staaten
 Highgate (Camden) ein Stadtteil im Londoner Bezirk London Borough of Camden

Highgate bezeichnet weiterhin:
 Highgate Cemetery ein Friedhof im Londoner Bezirk London Borough of Camden
 Highgate (London Underground) eine Station der London Underground
 Edgware, Highgate and London Railway eine ehemalige Eisenbahnstrecke im Norden von London
 Highgate Motor Co., britischer Hersteller von Automobilen